Лясовице-Вельке () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ключборкский повет, Опольское воеводство. Население — 7216 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Ключборк
 Гмина Лубняны
 Гмина Мурув
 Гмина Олесно
 Гмина Турава
 Гмина Зембовице

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Опольского воеводства
Ключборкский повет